43-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 1970 год состоялась 15 апреля 1971 года в  (Лос-Анджелес, Калифорния).

Фильмы, получившие несколько номинаций

Список лауреатов и номинантов

Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
!colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Паттон / Patton (продюсер: Фрэнк МакКарти)
|-
|colspan=2|• Аэропорт / Airport (продюсер: Росс Хантер)
|-
|colspan=2|• Пять лёгких пьес / Five Easy Pieces (продюсер: Боб Рейфелсон и Ричард Уэкслер)
|-
|colspan=2|• История любви / Love Story (продюсер: Ховард Дж. Мински)
|-
|colspan=2|• Военно-полевой госпиталь / MASH (продюсер: Инго Премингер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Франклин Дж. Шеффнер за фильм «Паттон»
|-
|colspan=2|• Федерико Феллини — «Сатирикон»
|-
|colspan=2|• Артур Хиллер — «История любви»
|-
|colspan=2|• Роберт Олтмен — «Военно-полевой госпиталь»
|-
|colspan=2|• Кен Расселл — «Влюблённые женщины»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джордж К. Скотт (отказ) — «Паттон» (за роль генерала Джорджа С. Паттона)
|-
|• Мелвин Дуглас — «Я никогда не пел отцу» (за роль Тома Гаррисона)
|-
|• Джеймс Эрл Джонс — «Большая белая надежда» (за роль Джека Джефферсона)
|-
|• Джек Николсон — «Пять лёгких пьес» (за роль Роберта Дюпи)
|-
|• Райан О'Нил — «История любви» (за роль Оливера Барретта IV)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Гленда Джексон — «Влюблённые женщины»''' (за роль Гудрун Бренгвен)
|-
|• Джейн Александер — «Большая белая надежда» (за роль Элеанор Бэкман)
|-
|• Эли Макгроу — «История любви» (за роль Дженнифер Каваллери)
|-
|• Сара Майлз — «Дочь Райана» (за роль Рози Райан)
|-
|• Кэрри Снодгресс — «» (за роль Тины Балсер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Джон Миллс — «Дочь Райана» (за роль Майкла)
|-
|• Ричард Кастеллано — «Любовники и другие незнакомцы» (за роль Фрэнка Веччьо)
|-
|• вождь Дэн Джордж — «Маленький большой человек» (за роль вождя «Старая Кожа Вигвама»)
|-
|• Джин Хэкмен — «Я никогда не пел отцу» (за роль Джина Гаррисона)
|-
|• Джон Марли — «История любви» (за роль Фила Каваллери)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Хелен Хейс — «Аэропорт» (за роль Ады Квонсетт)
|-
|• Карен Блэк — «Пять лёгких пьес» (за роль Рейетт Дипесто)
|-
|• Ли Грант — «» (за роль Джойс Эндерс)
|-
|• Салли Келлерман — «Военно-полевой госпиталь» (за роль )
|-
|• Морин Стэплтон — «Аэропорт» (за роль Инез Герреро)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий, основанный на неопубликованном ранее материале
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|★ Фрэнсис Форд Коппола и Эдмунд Х. Норт — «Паттон»
|-
|• Боб Рейфелсон и  — «Пять лёгких пьес»
|-
|• Норман Уэкслер — «Джо»
|-
|• Эрик Сигал — «История любви»
|-
|• Эрик Ромер — «Ночь у Мод»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший адаптированный сценарий
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Ринг Ларднер мл. — «Военно-полевой госпиталь» (по роману Ричарда Хукера 
|-
|colspan=2|• Джордж Ситон — «Аэропорт» (по одноимённому роману Артура Хейли)
|-
|colspan=2|• Роберт Андерсон — «Я никогда не пел отцу» (по одноимённой пьесе автора)
|-
|colspan=2|• Рене Тейлор, Джозеф Болонья и Дэвид Зелаг Гудман — «Любовники и другие незнакомцы» {{nobr|(по одноимённой пьесе Рене Тейлор и Джозефа Болоньи)}}
|-
|colspan=2|• Ларри Крамер — «Влюблённые женщины» (по одноимённому роману Дэвида Герберта Лоуренса)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| ★ Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений / {{nobr|Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Италия) реж. Элио Петри}}
|-
|colspan=2| • Первая любовь / Erste Liebe (Швейцария) реж. Максимилиан Шелл
|-
|colspan=2| •  / Hoa-Binh (Франция) реж. Рауль Кутар
|-
|colspan=2| •  / Paix sur les champs (Бельгия) реж. Жак Буагло
|-
|colspan=2| • Тристана / Tristana (Испания) реж. Луис Буньюэль
|-
|}

 Другие категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
!width="280px"| Категории
!colspan=3| Лауреаты и номинанты
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучшая музыка: Оригинальный саундтрек
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Франсис Ле — «История любви»
|-
|colspan=2|• Альфред Ньюман (посмертно) — «Аэропорт»
|-
|colspan=2|• Фрэнк Корделл — «Кромвель»
|-
|colspan=2|• Джерри Голдсмит — «Паттон»
|-
|colspan=2|• Генри Манчини — «Подсолнухи»
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучшая музыка: Original Song Score
|rowspan=5 align="center" width="110px"|
|style="background:#EEDD82"|★ Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Ринго Старр («Битлз») — 
|-
|• Фред Карлин (музыка), Тилвит Кимри (тексты) — «»
|-
|• Род МакКуэн, Джон Скотт Троттер (музыка), Род МакКуэн, Билл Мелендес, Эл Шин (тексты), 
|-
|• Генри Манчини (музыка), Джонни Мёрсер (тексты) — «Дорогая Лили»
|-
|• Лесли Брикасс (музыка и тексты), Иэн Фрэйзер, Герберт У. Спенсер (адаптация партитуры) — «Скрудж»
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучшая песня к фильму
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ For All We Know — «Любовники и другие незнакомцы» — музыка: Фред Карлин, 
|-
|colspan=2|• Pieces of Dreams — «» — музыка: Мишель Легран, слова: Алан Бергман и Мэрилин Бергман
|-
|colspan=2|• Thank You Very Much — «Скрудж» — музыка и слова: Лесли Брикасс
|-
|colspan=2|• Till Love Touches Your Life — «» — музыка: Риц Ортолани, слова: Артур Хэмилтон
|-
|colspan=2|• Whistling Away the Dark — «Дорогая Лили» — музыка: Генри Манчини, слова: Джонни Мерсер
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучший монтаж
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Хью С. Фоулер — «Паттон»
|-
|colspan=2|• Стюарт Гилмор — «Аэропорт»
|-
|colspan=2|• Дэнфорд Б. Грин — «Военно-полевой госпиталь»
|-
|colspan=2|• Джеймс Э. Ньюком, Пемброук Дж. Херринг, Синъя Иноуэ — «Тора! Тора! Тора!»
|-
|colspan=2|• Тельма Скунмейкер — «Вудсток»
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучшая операторская работа
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Фредди Янг — «Дочь Райана»
|-
|colspan=2|• Эрнест Ласло — «Аэропорт»
|-
|colspan=2|• Фред Дж. Конекэмп — «Паттон»
|-
|colspan=2|• Чарльз Ф. Вилер, Осаму Фуруя, Синсаку Химэда, Масамити Сато — «Тора! Тора! Тора!»
|-
|colspan=2|• Билли Уильямс — «Влюблённые женщины»
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучшая работа художника
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Ури МакКлири, Хиль Паррондо (постановщики), Антонио Матеос, Пьер-Луи Тевене (декораторы) — «Паттон»|-
|colspan=2|• Александр Голицин, Э. Престон Амес (постановщики), Джек Д. Мур, Мики С. Майклс (декораторы) — «Аэропорт»
|-
|colspan=2|• Тамби Ларсен (постановщик), Даррел Сильвера (декоратор) — «Молли Магуайерс»
|-
|colspan=2|• Теренс Марш, Роберт Картрайт (постановщики), Памела Корнелл (декоратор) — «Скрудж»
|-
|colspan=2|• Джек Мартин Смит, Ёсиро Мураки, Ричард Дэй, Тайдзо Кавасима (постановщики), 
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучший дизайн костюмов
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Витторио Нино Новарезе — «Кромвель»
|-
|colspan=2|• Эдит Хэд — «Аэропорт»
|-
|colspan=2|• Дональд Брукс и Джек Беар — «Дорогая Лили»
|-
|colspan=2|• Билл Томас — «»
|-
|colspan=2|• Маргарет Фёрс — «Скрудж»
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучший звук
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Дуглас О. Уильямс, Дон Дж. Бассман — «Паттон»
|-
|colspan=2|• Рональд Пирс, Дэвид Х. Мориарти — «Аэропорт»
|-
|colspan=2|• Гордон К. МакКаллум, Джон Брамалл — «Дочь Райана»
|-
|colspan=2|• Мюррэй Спивак, Херман Льюис — «Тора! Тора! Тора!»
|-
|colspan=2|• Дэн Валлин, Л. А. Джонсон — «Вудсток»
|-
|rowspan=2 align="center"| Лучшие специальные визуальные эффекты
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ А. Д. Флауэрс, Л. Б. Эбботт — «Тора! Тора! Тора!»
|-
|colspan=2|• Алекс Уэлдон — «Паттон»
|-
|rowspan=5 align="center| Лучший документальный полнометражный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Вудсток / Woodstock (продюсер: Боб Морис)
|-
|colspan=2|• Воспоминания о будущем (Колесницы богов) / Erinnerungen an die Zukunft (продюсер: Харальд Райнль)
|-
|colspan=2|•  / Jack Johnson (продюсер: Джим Джейкобс)
|-
|colspan=2|• Из Монтгомери в Мемфис / King: A Filmed Record… Montgomery to Memphis (продюсер: Эли А. Ландау)
|-
|colspan=2|•  / Say Goodbye (продюсер: Дэвид Х. Воуэлл)
|-
|rowspan=5 align="center"| Лучший документальный короткометражный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★  / Interviews with My Lai Veterans (продюсер: Джозеф Стрик)
|-
|colspan=2|•  / The Gifts (продюсер: Роберт МакБрайд)
|-
|colspan=2|•  / A Long Way from Nowhere (продюсер: Боб Аллер)
|-
|colspan=2|•  / Oisin (продюсеры: Вивьен Кэри и Патрик Кэри)
|-
|colspan=2|• / Time Is Running Out (продюсеры: Хорст Даллмайр и Роберт Менего)
|-
|rowspan=3 align="center"| Лучший игровой короткометражный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★  / The Resurrection of Broncho Billy (продюсер: Джон Лонгенекер)
|-
|colspan=2|• / Shut Up… I’m Crying (продюсер: Роберт Сиглер)
|-
|colspan=2|• / Sticky My Fingers… Fleet My Feet (продюсер: Джон Д. Хэнкок)
|-
|rowspan=3 align="center"| Лучший короткометражный фильм (мультипликация)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|★ Всегда ли правильно быть правым? / Is It Always Right to Be Right? (продюсер: Ник Босустоу''')
|-
|colspan=2|• / The Further Adventures of Uncle Sam: Part Two (продюсеры: Роберт Митчел и Дэйл Кейс)
|-
|colspan=2|• / The Shepherd (продюсер: Камерон Гесс)
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! Лауреаты
|-
| rowspan=2|<center>Премия за выдающиеся заслуги в кинематографе (Почётный «Оскар»)
| — за превосходное мастерство и выдающийся вклад в развитие кинематографа. (for superlative artistry and for distinguished contribution to the progress of motion pictures.)
|-
| — за высочайший артистизм и универсальный талант. (for superlative artistry and versatility in the creation of motion pictures.)
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Награда имени Ирвинга Тальберга
|{{oncolor|#EEDD82||★ Ингмар Бергман}}
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Награда имени Джина Хершолта
|{{oncolor|#EEDD82||★ '''Фрэнк Синатра}}
|-
|}

 Научно-технические награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="100px"|Категории
! Лауреаты
|-
|<center>'''Class I
|Не присуждалась
|-style="border-top:2px solid gray;"
|<center>Class II
| — for the concept and engineering of the Color Proofing Printer for motion pictures.
|-style="border-top:2px solid gray;"
| rowspan=4|<center>Class III
| — for the development and introduction of a series of compact tungsten halogen lamps for motion picture production.
|-
| — for the concept, design and application of micro-miniature solid state amplifier modules used in motion picture recording equipment.
|-
|''' — for the design and engineering of an improved video color analyzer for motion picture laboratories.
|-
| — for the design and introduction of the Series 8000 Sound System for motion picture theatres.
|-
|}

 См. также 
 «Золотой глобус» 1971 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1971 ''(премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 43-й церемонии на официальном сайте Американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 1971 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 43-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных Американской киноакадемии

1971
События 15 апреля
Апрель 1971 года
Кинопремии 1971 года
1971 год в Калифорнии